Glatzenberg ist der Name folgender Orte:

 Glatzenberg (Fridolfing), Ortslage von Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Glatzenberg (Gemeinde Puch), Ortsteil von Puch bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Glatzberg (Begriffsklärung)